Das World 14.1 Tournament 2013 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 14 und 1 endlos, das vom 19. bis 24. August 2013 im New Yorker Stadtteil Astoria stattfand und von Dragon Promotion veranstaltet wurde.

Der Deutsche Thorsten Hohmann gewann das Turnier durch einen 200:164-Sieg im Finale gegen den Engländer Darren Appleton. Nach 2006 und 2011 gewann Hohmann das Turnier zum dritten Mal.

Titelverteidiger John Schmidt schied im Halbfinale gegen Hohmann aus.

Preisgeld 
Insgesamt wurden bei dem Turnier 54.000 US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger erhielt davon 13.000 US-Dollar.

Modus

Gruppenphase 
Die 64 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit je acht Spielern aufgeteilt. Jeder Spieler spielte einmal gegen jeden Spieler seiner Gruppe. Wer zuerst 100 Punkte erreichte, gewann das Spiel. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe gelangten dann in die nächste Runde.

K.-o.-Phase 
Die 32 nach der Gruppenphase verbliebenen Spieler, traten anschließend im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Die Spiellänge wurde von 100 auf 150 erhöht. 
Die anschließend verbliebenen 16 Spieler spielten schließlich bei einem Ausspielziel von 200 Punkten im K.-o.-System gegeneinander.

Finalrunde

Weblinks 
 World 14.1 Tournament 2013 auf azbilliards.com
 Spielplan auf azbilliards.com

Poolbillard-Weltmeisterschaft
Poolbillardveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Queens
Billardturnier in New York City